Velika nagrada Belgije 1997 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1997. Odvijala se je 24. avgusta 1997.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 44
| 1:33:46,717
| 3
| 10
|-
! 2
| 12
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Peugeot
| 44
| + 26,753 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 4
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Renault
| 44
| + 32,147 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 16
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 44
| + 39,025 s
| 11
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 44
| + 42,103 s
| 1
| 2
|-
! 6
| 8
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 44
| + 1:03,741
| 15
| 1
|-
! 7
| 2
|  Pedro Diniz
| Arrows-Yamaha
| 44
| + 1:25,931
| 8
|  
|-
! 8
| 7
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 44
| + 1:42,008
| 2
|  
|-
! 9
| 17
|  Gianni Morbidelli
| Sauber-Petronas
| 44
| + 1:42,582
| 13
|  
|-
! 10
| 6
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 43
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Ford
| 43
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 12
| 23
|  Jan Magnussen
| Stewart-Ford
| 43
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 13
| 1
|  Damon Hill
| Arrows-Yamaha
| 42
| +2 kroga
| 9
|  
|-
! 14
| 20
|  Ukjo Katajama
| Minardi-Hart
| 42
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 15
| 14
|  Jarno Trulli
| Prost-Mugen-Honda
| 42
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! DSQ
| 9
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 44
| Diskvalifikacija
| 5
|  
|-
! Ods
| 18
|  Jos Verstappen
| Tyrrell-Ford
| 25
| Zavrten
| 21
|  
|-
! Ods
| 11
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Peugeot
| 21
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 19
| Zavrten
| 10
|  
|-
! Ods
| 21
|  Tarso Marques
| Minardi-Hart
| 18
| Zavrten
| 22
|  
|-
! Ods
| 22
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 8
| Krmiljenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 15
|  Šindži Nakano
| Prost-Mugen-Honda
| 5
| El. sistem
| 16
|  
|}

Opombe 
Mika Häkkinen je bil diskvalificiran zaradi uporabe nelegalnega goriva.
Zaradi nevarnih razmer se je dirka začela za varnostnim avtomobilom.

Formula 1 sezona 1997
1997